Ре́йнольдс; Ре́йнолдс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 
 Рейнольдс, Альберт (1932—2014) — ирландский государственный деятель, премьер-министр (1992—1994).
 Рейнольдс, Анна (1931—2014) — английская оперная певица, меццо-сопрано.
 Рейнольдс, Батч (род. 1964) — американский спринтер, олимпийский чемпион.
 Рейнольдс, Бобби (род. 1982) — американский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.
 Рейнольдс, Бёрт (1936—2018) — американский актёр.
 Рейнольдс, Брайан (род. 2001) — американский футболист.
 Рейнольдс, Брюс (1931—2013) — английский преступник, организатор крупнейшего ограбления в истории Великобритании на тот момент.
 Рейнольдс, Веллингтон (1865—1949) — американский художник.
 Рейнольдс, Верн (1926—2011) — американский валторнист и композитор.
 Рейнольдс, Вирджиния (1866—1903) — американская художница, жена Веллингтона Рейнольдса.
 Рейнолдс, Гилберт Вестакотт (1895—1967) — южноафриканский оптик и исследователь растений рода Алое (Aloe).
 Рейнольдс, Гленн (род. 1960) — американский юрист, профессор Теннессийского университета.
 Рейнольдс, Дебби (1932—2016) — американская актриса и певица. Мать актрисы Кэрри Фишер.
 Рейнольдс, Джален (род. 1992) — американский баскетболист.
 Рейнольдс, Дженнифер Мари (более известна как Дженнифер Джеймс; род. 1977) — английская актриса.
 Рейнольдс, Джерри (род. 1944) — американский баскетбольный тренер, в настоящее время работающий на руководящей должности в НБА.
 Рейнольдс, Джин (1923—2020) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Рейнолдс, Джозеф (1822—1899) — американский инженер и офицер армии США.
 
 Рейнольдс, Джошуа (1723—1792) — английский исторический и портретный живописец.
 Рейнолдс, Дин (род. 1963) — британский снукерист.
 Рейнольдс, Дэвид (род. 1952) — британский историк.
 Рейнольдс, Дэн (род. 1987) — американский музыкант и фронтмен рок-группы Imagine Dragons.
 
 Рейнольдс, Ким (род. 1959) — американский политик.
 Рейнольдс, Кори (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения
 Рейнольдс, Кэтрин Смит (1880—1924) — американская филантроп, жена Ричарда Рейнольдса.
 Рейнольдс, Мак (1917—1983) — американский писатель-фантаст, классик жанра.
 Рейнольдс, Мальвина (1900—1978) — американская певица и автор песен, политическая активистка.
 Рейнольдс, Мэри Энн (псевдоним Мэрилин Миллер; 1898—1936) — американская актриса и танцовщица, одна из самых популярных звёзд Бродвея 1920-х годов.
 Рейнольдс, Мэтт (род. 1990) — американский бейсболист.
 Рейнольдс, Осборн (1842—1912) — физик, математик. Работы посвящены механике, гидродинамике, теплоте, электричеству, магнетизму.
 Рейнольдс, Райан (род. 1976) — канадский актёр и продюсер.
 Рейнольдс, Ричард Джошуа (1850—1918) — американский промышленник.
 Рейнольдс, Саймон (род. 1963) — британский музыкальный критик.
 Рейнольдс, Скотт — американский телесценарист.
 Рейнольдс, Скотти (род. 1987) — американский баскетболист.
 Рейнольдс, Сьюзен (1929—2021) — британская учёная, историк-медиевист.
 Рейнольдс, Сэмюэль (1773—1835) — британский гравёр и художник.
 Рейнольдс, Тесси (1877—1954) — английская велосипедистка.
 Рейнольдс, Уолтер (ум. 1327) — архиепископ Кентерберийский (1313—1327).
 Рейнольдс, Эбигейл — американская писательница.

Псевдоним 
 Рокси Рейнольдс (настоящее имя Шанель Сандерс; род. 1983) — американская порноактриса.

Персонаж 
 Карли Рейнольдс — героиня американского телесериала «Беверли-Хиллз, 90210».

Топоним 
 Рейнольдс — административно-территориальный округ в штате Миссури, США.

См. также 
 Де Рейнольд, Гонзаге
 Reynolds
 Аналогия Рейнольдса
 Магнитное число Рейнольдса
 Уравнения Рейнольдса
 Число Рейнольдса